Los Apellidos Gracía Prieto pueden referirse a:

 Manuel García Prieto, jurisconsulto y político español, dos veces presidente del consejo de ministros de España.
 Ramón Mauricio García Prieto Giralt empresario salvadoreño asesinado el 10 de junio de 1994.